PTO / pto kan syfta på

Akronym för Power Take-Off, se Kraftuttag
Akronym för Phantom of the Opera, se Fantomen på Operan
Förkortning för tågmötesplatsen Paldamo på Uleåborg-Kontiomäki-banan
Akronym för Paid Time Off, betald frånvaro från arbete
Sammandragning av passato . Äldre handelsbeteckning för föregående månad